Stazione di Cormano-Brusuglio, soppressa nel 2015
 Stazione di Cormano-Cusano Milanino, attivata nel 2015 in sostituzione della precedente